Lennart Nilsson (1914–1991) svéd középtávfutó
 Lennart Nilsson (1922–2017) svéd fotográfus
 Lennart Nilsson (1959) svéd labdarúgó